Юраково — название населённых пунктов в России:

 Юраково — село в Кораблинском районе Рязанской области.
 Юраково — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.